Лучший европейский баскетболист года Euroscar — ежегодная баскетбольная награда, учрежденная в 1979 году. Премия ежегодно присуждается Лучшему баскетболисту Европы, независимо от того, где он играет, в том числе игрокам Национальной баскетбольной ассоциации. Все европейские баскетболисты, независимо от того, где они играют в мире, могут получить приз. При выборе победителя принимаются во внимание выступления игроков как в клубе, так и в национальной сборной. Это не официальная европейская награда по баскетболу, вручается в январе по результатам прошедшего календарного года.

Титул Euroscar присуждается по решению комитета, состоящего из тренеров, игроков и спортивных журналистов из 14 стран, которые представляют свои голоса за Лучших европейских баскетболистов года. Премия выдается итальянской газетой La Gazzetta dello Sport (Ла Гадзе́тта де́лло Спо́рт). Первым обладателем награды стал советский центровой Владимир Ткаченко

Андрей Кириленко стал первым российским баскетболистом, удостоившимся этой награды со времён распада СССР.

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетбольные награды
Награды, появившиеся в 1979 году